Андерсон () — округ в штате Теннесси, США. Официально образован в 1801 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 75 129 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 893,551 км2, из которых 875,421 км2 — суша, и 18,130 км2 или 2,120 %, — это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 71 330 жителей в составе 29 780 домашних хозяйств и 20 518 семей. Плотность населения составляет 82,00 человека на км2. На территории округа насчитывается 32 451 жилое строение, при плотности застройки около 37,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 93,36 %, афроамериканцы — 3,88 %, коренные американцы (индейцы) — 0,32 %, азиаты — 0,83 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 0,38 %, представители двух или более рас — 1,22 %. Испаноязычные составляли 1,10 % населения независимо от расы.

В составе 29,60 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 53,80 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары, проживающие вместе, 11,50 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 31,10 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 27,70 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 12,10 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,37 человека, и средний размер семьи 2,88 человека.

Возрастной состав округа: 23,20 % — моложе 18 лет, 7,50 % — от 18 до 24, 27,30 % — от 25 до 44, 25,50 % — от 45 до 64, и 25,50 % — от 65 и старше. Средний возраст жителя округа — 40 лет. На каждые 100 женщин приходится 91,10 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 87,40 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 35 483 USD, на семью — 42 584 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 33 710 USD против 23 467 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 19 009 USD. Около 10,20 % семей и 13,10 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 18,40 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 8,80 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Андерсон, штат Теннесси
  Национальная ассоциация округов США
  Торговая палата округа Андерсон, штат Теннесси
  Anderson County, TNGenWeb
  landforms

Округа Теннесси